Сан-Карлос () — распространённый в испаноговорящих странах топоним в честь Святого Карлоса Борромео.

Топонимы 
 

 Сан-Карлос — департамент в провинции Сальта;
 Сан-Карлос(es) — город и административный центр вышеназванного департамента.
 Сан-Карлос(es) — посёлок в провинции Корриентес, в департаменте Итусайнго.
 Сан-Карлос(es) — департамент в провинции Мендоса;
 Вилья-Сан-Карлос(es) — город и административный центр вышеназванного департамента.
 Сан-Карлос-де-Барилоче — город в провинции Рио-Негро, административный центр департамента Барилоче.
 Сан-Карлос-де-Боливар(es) — город в провинции Буэнос-Айрес, административный центр департамента Боливар.
 Сан-Карлос-Минас(es) — город в провинции Кордоба, административный центр департамента Минас.
 Сан-Карлос-Норте(es) — посёлок в провинции Санта-Фе, в департаменте Лас-Колоньяс.
 Сан-Карлос-Сентро(es) — город в провинции Санта-Фе, в департаменте Лас-Колоньяс.
 Сан-Карлос-Суд(es) — посёлок в провинции Санта-Фе, в департаменте Лас-Колоньяс.

 
 Сан-Карлос(es) — город и столица штата Кохедес.

 
 Сан-Карлос-Сиха(es) — муниципалитет в департаменте Кесальтенанго.

 

 Сан-Карлос-де-ла-Рапита — муниципалитет в Каталонии, провинция Таррагона, район Монтсия.
 Сан-Карлос-дель-Валье — город и муниципалитет в Кастилия — Ла-Манча, провинция Сьюдад-Реаль, район Мансерха.
 Вильянуэва-де-Сан-Карлос — город и муниципалитет в Кастилия — Ла-Манча, провинция Сьюдад-Реаль, район Кампо-де-Калатрава.

 
 Сан-Карлос — муниципалитет в департаменте Антьокия.
 Сан-Карлос — муниципалитет в департаменте Кордоба.
 Сан-Карлос-де-Гуароа(es) — муниципалитет в департаменте Мета.

 
 Сан-Карлос — кантон в провинции Алахуэла.
 Сан-Карлос(es) — река в Северной Америке, приток реки Сан-Хуан.

 
 Сан-Карлос — посёлок в штате Морелос, в муниципалитете Яутепек-де-Сарагоса.
 Сан-Карлос — посёлок в штате Пуэбла, в муниципалитете Либрес.
 Сан-Карлос(es) — посёлок в штате Сонора, в муниципалитете Гуаймас.
 Сан-Карлос — муниципалитет в штате Тамаулипас;
 Сан-Карлос — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 
 Сан-Карлос — город и столица департамента Рио-Сан-Хуан.

 
 Сан-Карлос(es) — округ в провинции Панама.

 
 Сан-Карлос(es) — округ в провинции Бонгара региона Амасонас.

 
 Сан-Карлос(es) — муниципалитет в департаменте Морасан.

 

 Сан-Карлос(en) — город в штате Калифорния, в округе Сан-Матео.
 Сан-Карлос — индейская резервация в штате Аризона.

 
 Сан-Карлос — город в департаменте Мальдонадо.

 
 Сан-Карлос — город в регионе Био-Био, в провинции Ньюбле, административный центр одноимённой коммуны.

См. также 
 Карлос
 Сан-Карлус